

Казанська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан
 Казанська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область